Il nome La Malfa si può riferire a:
 Ugo La Malfa (1903-1979), politico italiano;
 Giorgio La Malfa (1939), politico italiano, figlio di Ugo.